Бараничево () — село, относится к Троицкому району Луганской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 16 человек. Почтовый индекс — 92136. Телефонный код — 6456. Занимает площадь 7,4 км². Код КОАТУУ — 4425480502.

Местный совет 
92136, Луганська обл., Троїцький р-н, с. Арапівка, вул. Радянська, 1

Ссылки 
 Бараничево на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Троицкого района (Луганская область)
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании